Жордан Менама Лукаку (; 25 июля 1994, Антверпен, Бельгия) — бельгийский футболист конголезского происхождения, левый защитник клуба «Понферрадина». Выступал в сборной Бельгии. Участник чемпионата Европы 2016 года.

Его отец Роже Лукаку, тоже профессиональный футболист, выступал за сборную Заира. Его старший брат — Ромелу Лукаку.

Клубная карьера 

Лукаку выступал в различных молодёжных клубах, пока в 2008 не пришёл в футбольную академию «Андерлехта». В 2011 году он был включен в заявку команды на сезон. 21 марта 2012 в матче против «Зюлте-Варегем» он дебютировал в Жюпиле лиге. В составе команды он дважды выиграл чемпионат и Суперкубок Бельгии.

Летом 2013 года Лукаку на правах аренды перешёл в «Остенде». 31 августа в матче против «Локерена» он дебютировал за новый клуб. Летом 2014 года «Остенде» выкупил трансфера Жордана. 1 августа 2015 года в поединке против «Вестерло» он забил свой первый гол за клуб.

Летом 2016 года Лукаку перешёл в итальянский «Лацио». Сумма трансфера составила 3 млн. евро. 21 августа в матче против «Аталанты» он дебютировал в итальянской Серии A. 23 декабря 2017 года в поединке против «Кротоне» Жордан забил свой первый гол за «Лацио».

Международная карьера 
10 октября 2015 года в отборочном матче чемпионата Европы 2016 против сборной Андорры Лукаку дебютировал за сборную Бельгии. В мае 2016 года он был включен в расширенную заявку бельгийской сборной для участия в финальной части чемпионата Европы 2016.

Летом 2016 года в составе сборной Жордан принял участие в чемпионате Европы во Франции. На турнире он сыграл в матче против сборной Венгрии.

Достижения

Командные 

«Андерлехт»
 Чемпионат Бельгии по футболу — 2011/12, 2012/13
 Обладатель Суперкубка Бельгии — 2013

«Лацио»
 Обладатель Суперкубка Италии — 2017

Примечания

Ссылки 
 
 
 Belgium Stats at Belgian FA

Футболисты Бельгии
Игроки сборной Бельгии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Бельгии по футболу
Игроки ФК «Андерлехт»
Игроки ФК «Остенде»
Игроки ФК «Лацио»
Игроки ФК «Антверпен»
Игроки ФК «Понферрадина»